Большая Осиновка — топоним:

Населённые пункты 
 Большая Осиновка — хутор в Волгоградской области, Клетский район, Верхнечеренское сельское поселение
 Большая Осиновка — село в Саратовской области, Аткарский район, Языковское сельское поселение
 Большая Осиновка — деревня в Татарстане, Рыбно-Слободский район, Большекульгинское сельское поселение

Реки 
 Большая Осиновка (приток Куки) — река в России, протекает в Кировской области
 Большая Осиновка (приток Язьвы) — река в России, протекает в Пермском крае, Республике Коми
 Большая Осиновка (приток Байкала) — река в России, протекает в Бурятии, Кабанский район
 Большая Осиновка (приток Байкала) — река в России, протекает в Иркутской области, Слюдянский район

См. также 
 Осиновка
 Малая Осиновка